Gungrave es una serie de videojuegos y anime que gira alrededor de personajes creados por Yasuhiro Nightow y puede referirse a:

 Gungrave, el primer videojuego de la serie.
 Gungrave: Overdose, el segundo videojuego de la serie, secuela de la primera.
 Gungrave, anime escrito en base al primer videojuego.